Malpartida steht für:
 Malpartida (Almeida), Ortschaft im Kreis Almeida, Distrikt Guarda, Portugal
 Malpartida (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien
 Malpartida de Corneja, Gemeinde in der Provinz Ávila, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien
 Malpartida de Cáceres, Gemeinde in der Provinz Cáceres, Autonome Gemeinschaft Extremadura, Spanien
 Malpartida de Plasencia, Gemeinde in der Provinz Cáceres, Autonome Gemeinschaft Extremadura, Spanien
 Malpartida de la Serena, Gemeinde in der Provinz Badajoz, Autonome Gemeinschaft Extremadura, Spanien

Malpartida ist der Familienname folgender Personen:
 Elías Malpartida Franco (1844–1922), peruanischer Politiker 
 Juan Malpartida (* 1956), Schriftsteller und Literaturkritiker
 Kina Malpartida (* 1980), peruanische Boxerin